OTP lakóház, mint általános elnevezés, a Magyar Népköztársaság fennállása során az OTP által finanszírozott számtalan társasház építés országszerte, amikben elkészülésük után engedélyezték a magántulajdon-szerzést, azaz a megépült lakások megvételét a banktól (lásd még: öröklakás).
 OTP lakóház, Budapest, Alagút utca
 OTP lakóház, Győr